

Patronymes 

 Agustí Cerdà (né en 1965), homme politique espagnol.
 Antonio Cerdà i Lloscos (1390 – 1459), cardinal de Messine et de lleida.
 Carlos Cerda (1942-2001), écrivain chilien.
 Clotilde Cerdà i Bosch (1861-1926), musicienne catalane.
 Ildefons Cerdà  (1815 – 1876), ingénieur des Ponts, urbaniste, architecte de Barcelone.
 Plan Cerdà, plan d'urbanisme de la ville de Barcelone conçu par Ildefons Cerdà.
 Jordi Pere Cerdà (1920 – 2011), écrivain français d’expression catalane.
 Kevin Cerda (né en 1994), gymnaste espagnol.
 Nathalie Cerda, comédienne.
 Pablo Cerda (né en 1983), poète et troubadour mexicain.

Toponymes 

 Cerda, ville italienne.
 Cerdà, ville espagnole.

Voir aussi 
Voir également